Play-off-urile Cupei Billie Jean King din 2022 au loc în perioada 11-12 noiembrie 2022.

Rezumatul rezultatelor

Rezultate

Franța vs. Țările de Jos

Croația vs. Germania

România vs. Ungaria

Austria vs. Letonia

Japonia vs. Ucraina

Argentina vs. Brazilia

Slovenia vs. China

Mexic vs. Serbia

Note

Legături externe
Official website

2022
2022 în tenis